Kangaarsuttaaq bezeichnet:
 Kangaarsuttaaq (Insel, Nuuk, nördlich), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kangaarsuttaaq (Insel, Nuuk, südlich), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland